ostoja (refugium) – pojęcie z zakresu ekologii i biogeografii
 ostoja – pojęcie z zakresu kolejnictwa – rama pojazdu szynowego
 Ostoja – polski herb szlachecki
 Ostoja - polski ród szlachecki
 Ostoja – szczyt w Sudetach Środkowych, w Górach Suchych
 Ostoja – pseudonim Tadeusza Klimowskiego
 Ostoja – pseudonim Wacława Rejmaka
 Ostoja – pseudonim Józefy Sawickiej

Miejscowości w Polsce: 
 Ostoja – dzielnica Pruszkowa
 Ostoja – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Ostoja – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Kołbaskowo

Zobacz też